Plusieurs souverains et seigneurs européens sont appelés Charles VI.

Empereurs, rois 
 Charles VI (1368-1422), roi de France de 1380 à 1422
 Charles VI (1685-1740), empereur romain germanique de 1711 à 1740

Autres 
 Charles VI Bretagne Marie de La Trémoille (1764-1839), comte de Laval de 1792 à 1839
 Charles VI des Espagnes et des Indes de 1845 à 1861, est le nom royal donné par les carlistes espagnols au prince Charles de Bourbon (1818–1861), petit-fils du roi Charles IV d'Espagne.
 Charles VI, un opéra de Fromental Halévy créé en 1843.
 Charles VI, un film muet français réalisé par Louis Feuillade et sorti en 1911.

Charles 06